Podbrezovica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Đurmanec, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 303 stanovnika te 80 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji